Nowe Miasto nad Pilicą est le nom :

 de la gmina de Nowe Miasto nad Pilicą, dans le powiat de Grójec, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Nowe Miasto nad Pilicą, chef-lieu de cette gmina